Reinsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Reinsch (1835–1908), deutscher Unternehmer (siehe Vereinigte Windturbinenwerke)
 Christian Reinsch (1934–2022), deutscher Mathematiker
 Diether Roderich Reinsch (* 1940), deutscher Byzantinist
 Gabriele Reinsch (* 1963), Leichtathletin
 Hugo Reinsch (1809–1884), deutscher Chemiker
 Jonas Reinsch (* 1984), deutscher Schauspieler
 Kurt Friedrich Reinsch (1895–1927), Hydrobiologe und Konstrukteur
 Melanie Reinsch (* 1979), deutsche Journalistin und Sprecherin des Berliner Senats
 Michael Reinsch (* 1958), Sportjournalist
 Paul Samuel Reinsch (1869–1923), US-amerikanischer Diplomat und Politikwissenschaftler
 Steffen Reinsch (* 1985), deutscher Volleyballspieler